Naselja u BiH:
 Dobrinja, sarajevsko predgrađe
 Dobrinja (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica
 Dobrinja (Modriča, BiH), naselje u općini Modriča

 Dobrinja (rijeka)

Vidi i:
 Dobrinje
 Dobrnja